Fremington – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Fremington – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)